Millstadt bezeichnet:
 Millstadt (Illinois), Gemeinde im St. Clair County, Illinois, USA
 Millstadt Township (Illinois), Verwaltungsbezirk im St. Clair County, Illinois, USA

Siehe auch: Millstatt am See